Checkmate è un EP della cantante brasiliana Anitta. L'album è stato pubblicato nel 2017 esclusivamente per il mercato musicale digitale brasiliano.

È un progetto musicale che prevede il rilascio di un singolo ogni mese.

Tracce